Роджер Альберт Кларк (5 августа 1939 — 12 января 1998 года) — британский автогонщик, выступавший в международных ралли в 1960-х — 1970-х годах, первый британец победивший на этапе чемпионата мира по ралли.

Карьера

Дебютировал в 1956 году. Выиграл свой первый титул чемпиона Великобритании по ралли в 1965 году, повторил это достижение в 1972, 1973 и 1975 годах. Самые выдающиеся выступления Кларка связаны с Ралли Великобритании, которое он выиграл дважды, в 1972 и 1976 годах. В общей сложности имеет 40 национальных и международных побед.

Оба его сына также связаны с автоспортом. Олли Кларк - автогонщик, Мэтт Кларк - конструктор двигателей. Его брат Стэн Кларк также был гонщиком.

Спортивные достижения

Титулы 
 Чемпион Великобритании по ралли: 1965, 1972, 1973 и 1975 годов.

Победы в крупных международных ралли 
{|class="wikitable"
!   #  
! Этап
! Сезон
! Автомобиль
|-
| 1
|  Шотландское Ралли
| 1964
| Ford Cortina GT
|-
| 2
|  Шотландское Ралли
| 1965
| Ford Cortina GT
|-
| 3
|  Шотландское Ралли
| 1967
| Ford Cortina GT
|-
| 4
|  Шотландское Ралли
| 1968
| Ford Escort RS1600
|-
| 5
|  Ралли Греции
| 1968
| Ford Escort Twin Cam
|-
| 6
|  Ралли Великобритании
| 1972
| Ford Escort RS1600
|-
| 7
|  Шотландское Ралли
| 1973
| Ford Escort RS1600
|-
| 8
|  Шотландское Ралли
| 1975
| Ford Escort RS1600
|-
| 9
|  Ралли Кипра
| 1978
| Ford Escort RS 1800 MKII
|-
| 10
|  Ралли Кипра
| 1980
| Ford Escort RS 1800 MKII
|}

Победы на этапах чемпионата мира по ралли 

{|class="wikitable"
!   #  
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Великобритании
| 1976
|  Стюарт Пегг
| Ford Escort RS1800
|}

Результаты

Чемпионат мира по ралли 
Кроме приведенных в таблице результатов Кларк также принимал участие в Ралли Великобритании 1978-1981, 1984 и 1995 годов, Ралли Монте-Карло и Ралли Греции 1979 года. Лучший результат на этих этапах - 10 место на Ралли Великобритании 1981 года.

Ссылки 
 Роджер Кларк в РаллиАрхиве 
 Роджер Кларк в РаллиБазе 

Раллисты Великобритании
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Великобритании
Лауреаты приза Сигрейва